Дом журналиста – общее наименование культурных и общественных центров медиасообщества в России и некоторых других странах. Как правило, Дома журналистов управляются структурными подразделениями Союза журналистов России или специализированными некоммерческими организациями, созданными региональными властями.

Дом журналиста:
 Дом журналиста (Дом Сухозанета) — здание в Санкт-Петербурге
 Центральный Дом журналиста — здание в Москве
 Дом журналиста имени Аркадия Гайдара — здание в Перми
 Областной Дом журналистов в Воронеже 
 Омский Дом журналиста

Примечания